Blutsauger steht für:

 Blutsauger (1975), einen spanischen Vampirfilm von León Klimovsky aus dem Jahr 1975
 Blutsauger (2021), einen deutschen, marxistischen Vampirfilm von Julian Radlmaier aus dem Jahr 2021
 umgangssprachlich für blutsaugende Lebewesen, siehe Hämatophagie